

Pessoas
William Kemp
Jack Kemp
Gary Kemp
Shawn Kemp
Kemp Mill
 Richard B. Kemp

Localidades
Kemp (Oklahoma)
Kemp (Texas)

Outros
Tartaruga-de-kemp

Desambiguação